Рутковський — польське і українське прізвище

 Рутковська Ольга Василівна (1937) — український культурно-освітній діяч, народознавець
 Рутковський Олександр Григорович (1947—2017) — український кінознавець
 Рутковський Тадей Вікторович (1868–1927) — український актор-комік, драматург, театральний діяч
українські прізвища
польські прізвища